

Стажино — село в гміні Вишоґруд Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Стажино — село в гміні Пуцьк Пуцького повіту Поморського воєводства